Семей () — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, расположенная в Семей.

История 
В 1915 году был построен вокзал и открыта железная дорога Семипалатинск-Николаевка.

В 1972 году на месте старого вокзала был возведён новое современное здание.

29 ноября 2017 года постановлением Правительства Республики Казахстан, станция Семипалатинск была переименована в станцию Семей, а Семипалатинское отделение дороги в Семейское отделение дороги.

Примечания 

Транспорт Семея
Здания и сооружения Семея
Железнодорожные станции Казахстана